Bonan – lingua mongolica
 Alessandro Bonan – giornalista
 Heiko Bonan – calciatore e allenatore